Oreana (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Oreana (geslacht), geslacht van snuitmotten